Noblella  — род бесхвостых земноводных из семейства Strabomantidae, обитающий в Южной Америке (Боливия, Бразилия, Колумбия, Перу, Эквадор). 10 видов, большая часть которых включена в Международную Красную книгу (IUCN Red List). Длина тела менее 22 мм. Голова не шире тела; барабанная перепонка дифференцированная (кроме N. duellmani). Род был выделен в 1930 году американским зоологом Томасом Барбуром (Th. Barbour) и назван в честь Г. Нобле (Gladwyn K. Noble), описавшего первый типовой вид .

Наиболее близкими родами являются таксоны  и .

Классификация 
На ноябрь 2018 года в род включают 12 видов:

Примечания 

Craugastoridae